Фортуна лига 2019/2020 — 27-й розыгрыш турнира. Сезон начался 20 июля 2019 года и закончился в июле 2020 года после перерыва, связанного с пандемией коронавируса.

По итогам предыдущего сезона лигу покинул «Шпорт», занявший 12-е место. Его заменил «Погронье», занявший 1-е место во Второй лиге.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт лиги
 Чемпионат Словакии на soccerway

Чемпионат Словакии по футболу
Словакия
Словакия